Tianshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianshan (socken), Chongqing, 
 Tianshan Xiang (socken i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar